Ottiene il suo best ranking in singolare il 4 ottobre 2010 raggiungendo la 513ª posizione del ranking ATP. Passa al professionismo nel 2009 e centra il suo primo successo nel circuito futures il 25 gennaio 2009 sconfiggendo nella finale del Bergheim Classic 2009, l'irlandese Colin O'Brien con il punteggio di 6-3, 6-2.

Singolare

Vittorie (0)

Doppio

Vittorie (0)

Collegamenti esterni